Папино — многозначный термин.

Населённые пункты в России

Вологодская область 
 Папино — деревня в Борисовском сельском поселении Бабаевского района.
 Папино — деревня в Дубровском сельском поселении Бабаевского района.
 Папино — деревня в Вологодском районе.

Калужская область 
 Папино — деревня в Жуковском районе.

Костромская область 
 Папино — деревня в Дмитриевском сельском поселении Галичского района.
 Папино — деревня в Ореховском сельском поселении Галичского района.
 Папино — деревня в Нейском районе.

Московская область 
 Папино — упразднённая деревня в Рузском районе.

Тверская область 
 Папино — деревня в Кимрском районе.
 Папино — деревня в Ржевском районе.

Персоналии 
 Папино, Луи-Жозеф (1786—1871) — канадский политик, адвокат.
 Папино-Кутюр, Жан (1916—2000) — канадский композитор, музыкальный педагог и администратор.